Владимир Кульчицкий:
 Кульчицкий, Владимир Адамович (род. 1948) — белорусский нейрофизиолог.
 Кульчицкий, Владимир Антонович (род. 1950) — основатель и президент Группы компаний «Прогресстех».
 Кульчицкий, Владимир Семёнович (1919—2009)— украинский юрист, историк государства и права, доктор юридических наук, профессор
 Кульчицкий, Владимир Станиславович (1949—2014) — Герой Украины.